Typ 47 (auch Type 47) steht für:
 Bugatti Type 47, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Bristol Tourer Type 47, ein britischer Doppeldecker

Abkürzung